Професіональна футбольна група А 1989–90 — 66-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ЦСКА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сливен взяв участь у Кубку володарів кубків 1990—1991 як володар Кубка Болгарії 1989—1990.
2. Клуб Славія взяв участь у Кубку УЄФА 1990—1991 та Кубку Інтертото 1990.
3. Протягом сезону клуб Левські мав назву Левські-Спартак.
4. Протягом сезону клуб Ботев (Враца) мав назву Враца.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1989–1990
Болгарія
Болгарія
1989 у болгарському спорті
1990 у болгарському спорті